De vrije routine voor teams tijdens de wereldkampioenschappen synchroonzwemmen 2017 vond plaats op 19 en 21 juli 2017 in het Városliget in Boedapest.

Uitslag 
Finalisten zijn de eerste 12 genoemde deelnemers, aangegeven met groen.

Bronvermelding 
  Uitslag voorronde
  Uitslag finale

Team